Пчола (тижневик) — літературно-науковий тижневик, виходив у Львові у XIX столітті.
 «Пчола» — збірник афоризмів часів Русі, див. Бджола (збірка).